Visa - uma joint venture de 21.000 instituições financeiras que fornecem serviços de cartão de crédito e débito sob esta marca
Visto - em inglês, visa
Ou ainda:
Visa Hongisto - um atleta finlandês
Citroën Visa

Desambiguação